Arthur Brown peut désigner :
 Arthur Brown (1843-1906), un sénateur de l'Utah ;
 Arthur Brown (1885-1944), un footballeur britannique ;
 Arthur Brown (1886-1948), un aviateur écossais ayant effectué avec John Alcock la première traversée transatlantique sans escale en 1919 ;
 Arthur Brown, un politicien américain, maire de Ann Arbor dans le Michigan de 1903 à 1905 ;
 Arthur Brown (1915-1995), un athlète britannique ;
 Arthur Brown (1942-), un chanteur rock britannique ;
 Arthur Brown (1949-), un joueur écossais de rugby à XV.